Пири́т
 Пирит — минерал, дисульфид железа (персульфид железа), то же, что и серный колчедан, железный колчедан.
 Пирит — станция Южно-Уральской железной дороги, расположена в Карабаше.

См. также 
 Халькопирит
 Арсенопирит

Не путать 
 Перит (Perite) — минерал, химическая формула PbBiO2Cl